Popice – przysiółek w Polsce położony w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Leśnica
 Popice - wieś w Czechach, w kraju południowomorawskim
 Popice - przystanek kolejowy w ww. wsi